Große bzw. Grosse steht für:
 Große, historische Führungsschicht
 Große (Familienname) (Grosse), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Große (Adelsgeschlecht), obersächsisch-meißnisches Adelsgeschlecht
 Große (Baumeisterfamilie), sächsische Baumeisterfamilie

Siehe auch:

 Der Große (Beiname)
 Grose